Los viajes oficiales que el presidente francés Emmanuel Macron ha realizado al exterior desde su investidura el 14 de mayo de 2017 se detallan a continuación.

Los viajes diplomáticos al exterior del jefe de Estado tienen una importancia especial en la política exterior del país, pues se trata de encuentros y reuniones donde se analizan temas de suma relevancia actual concernientes a los dos gobiernos o al mundo entero (guerras, crisis, cumbres políticas, firmas de tratados). A diferencia de los viajes rutinarios que ejerce el ministro de exteriores, los viajes del presidente revisten una importancia especial y dan mayor peso político a la visita. Los temas a tratar son políticos, económicos y/o culturales. Además puede dedicar parte de su agenda a eventos de carácter social o privado, como visitas a museos, toma de premios o distinciones, visita a eventos culturales o deportivos de importancia y otros. El presidente suele viajar acompañado de una delegación compuesta por ministros, consejeros y/o empresarios que le dan apoyo y que se entrevistan a su vez con sus correspondientes, con lo que la visita se vuelve un evento político completo y multifacético.

Cronología

2017

P. M. – Primer ministro

Enlaces externos

Pág. oficial de la Presidencia de Francia 

Relaciones internacionales de Francia
Francia
Presidencia de Emmanuel Macron